Museu do Caramulo — em Tondela, Portugal
Cité de l'automobile — em Mulhouse, França
Museu do Automóvel Dr. Carl Benz — em Ladenburg, Alemanha
Museu do Automóvel e da Tecnologia de Sinsheim — na Alemanha
Museu Nacional do Automóvel (Estados Unidos) — em Reno, Nevada

No Brasil 
Museu do Automóvel (Brasília)
Museu do Automóvel de Curitiba
Museu do Automóvel do Ceará — em Fortaleza

Ver também 
Museu do Automobilismo Brasileiro — em Passo Fundo, Brasil